Клаудиу Пиреш Мораиш Рамуш (; родился 16 ноября 1997 года в Вила-Нова-ди-Пайва, Португалия) — португальский футболист, вратарь клуба «Порту» и сборной Португалии.

Клубная карьера 
Рамуш — воспитанник клубов «Паивенсе», «Академику ди Визеу», «Репесенсес» и «Витория Гимарайнш». В 2010 году для получения игровой практики Клаудиу на правах аренды выступал за «Амаранти». Летом 2011 года «Витория» отдала Рамуша в аренду в «Тонделу». По итогам сезона клуб вышел в более высокий дивизион и выкупил трансфер вратаря. 27 октября 2012 года в матче против «Авеша» он дебютировал в Сегунда лиге. В 2015 году Рамуш помог клубу выиграть первенство и выйти в элиту. 30 октября в матче против столичной «Бенфики» он дебютировал в Сангриш Лиге.

Международная карьера 
В 2010 году в составе юношеской сборной Португалии Рамуш принял участие в юношеском чемпионате Европы во Франции. На турнире он был запасным и на поле не вышел.

14 октября 2018 года в товарищеском матче против сборной Шотландии Рамуш дебютировал за сборную Португалии.

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Португалии
Игроки сборной Португалии по футболу
Игроки ФК «Амаранти»
Игроки ФК «Тондела»
Игроки ФК «Порту»
Игроки ФК «Порту B»